Чемпионат мира по трековым велогонкам 1905 года прошёл 16, 21 и 23 июля на велотреке в Антверпене (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1905
Июль 1905 года
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Велоспорт в Бельгии
Чемпионаты мира в Бельгии